Соревнования по фехтованию на саблях в личном зачёте среди мужчин на XXVII Всемирной Летней Универсиаде прошли 7 июля 2013 года в Казани (Россия).

Призёры

Результаты

Финальный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Соревнования на летней Универсиаде 2013
Фехтование на летних Универсиадах
Международные соревнования по фехтованию в России